Antonio Toffanin – ex calciatore
 Giuseppe Toffanin – critico letterario e scrittore
 Mario Toffanin (detto Giacca) – partigiano
 Paolo Toffanin – avvocato 
 Silvia Toffanin – giornalista e conduttrice televisiva